«Ермак» — профессиональная команда по хоккею с шайбой из Ангарска (Иркутская область). Основана в 1959 году. Выступает в ВХЛ. Домашняя арена — Дворец спорта «Ермак» вместимостью 6 900 человек.

История 
В 1959 году в Ангарск приехал выпускник Ленинградского института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта Константин Логинов, приглашённый работать коллектив физкультуры завкома-37 (Ангарский электролизный химический комбинат). Именно он стал инициатором создания в городе хоккейной команды, получив поддержку со стороны директора комбината В. Ф. Новокшёнова, заводского профкома и болельщиков. Новая команда получила название «Труд», Логинов стал её играющим тренером. В своём первом сезоне (1959—1960 годы) команда Ангарска смогла выиграть зональные соревнования и занять второе место в первенстве РСФСР среди коллективов физической культуры (КФК), завоевав право играть в первенстве СССР класса «Б». По итогам сезона 1960/61 «Труд» занял третье место во второй подгруппе, а в следующем году закончил первенство уже на втором месте в своей подгруппе, заняв в финальных играх на первенство РСФСР 8-е место. Задача выйти на новый уровень потребовала усиления состава, в частности, новым играющим тренером стал Александр Афанасьев. По результатам сезона 1963/64в ангарский «Труд» сумел занять 1-е место в 1-й зоне Первенства РСФСР среди команд класса «Б», опередив такие более известные и опытные команды как СКА (Новосибирск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Шахтёр» (Прокопьевск), и был переведён в класс «А» первенства СССР. Растущая популярность «Труда» привела к строительству нового стадиона с искусственным льдом.

В классе «А» (II группа) ангарчане дебютировали 15 ноября 1964 года. Среди их соперников были «Сибирь» (Новосибирск), «Молот» (Пермь) и «Спартак» (Свердловск). По итогам сезона «Труд» занял высокое для новичка 6-е место в классе «А». Тренером команды был Револьд Леонов, мастер спорта СССР, в прошлом игрок московского «Динамо». В сезоне 1965/66 команда выступила не так удачно, заняв 11-е место, но уже в следующем сезоне вернулась на 6-е место. В марте 1967 года ангарчане провели свои первые международные матчи, дважды сыграв дома с командой из города Готвальдов (Чехословакия). В первой встречи победа со счётом 4:2 досталась хозяевам, во второй игре с таким же счетом победили гости. По итогам сезона 1968/69в ангарский «Труд» добился наилучшего результата за свою недлинную историю, поднявшись на 3-е место в восточной зоне первенства СССР. Сразу же за этим успехом последовала настоящая катастрофа. Из-за отсутствия финансирования «Труд» был вынужден сняться с розыгрыша первенства СССР, вернувшись в число участников первенства РСФСР среди КФК.

В 1973 году «Труд» занял 1-е место среди производственных коллективов в первенстве РСФСР и вновь принял участие в первенство СССР, заняв 1-е место в зональном первенстве Советского Союза среди команд класса «Б». Старшим тренером команды стал Юрий Белан, до этого являвшийся одним из ведущих игроков команды и её капитаном. По итогам сезона 1975/76 ангарчане выиграли зональные соревнования, а в сезоне 1977/78 не только повторили свой успех, но и стали чемпионами РСФСР.

В сезоне 1978/79 «Труд» уже играл в восточной зоне 2-й лиги класса «А», заняв всего лишь 12-е место. В том сезоне в составе ангарской команды дебютировали будущие мастера спорта Сергей Земченко, Андрей Земко, Андрей Овчинников и Юрий Дёмин. После гибели старшего тренера Юрия Белана команду возглавил Геннадий Казаков. Уже в середине сезона его заменил Михаил Савушкин. Всего за четыре года в команде сменились 5 тренеров, считая Казакова и Савушкина. Во многом причиной тренерской чехарды были неудачные выступления команды, которая первые 5 лет во второй лиге занимала места во второй половине турнирной таблицы. Перелом произошёл в сезоне 1984/85, когда ангарская команда под руководством своих бывших игроков А. Пулина и В. Калашникова смогла занять 4-е место в восточной зоне. В дальнейшем ангарчане, которых возглавлял Станислав Гидрович, несколько раз пытались выйти сначала из 2-й советской лиги, а после развала СССР победить в первой российской лиге, но безуспешно. Причинами неудач были тяжёлое финансовое положение, отъезд лучших ангарских хоккеистов в другие команды, устаревшая спортивная база и отсутствие закрытого катка. В 1997 году профессиональный клуб, к тому времени уже переименованный в «Ермак», прекратил своё существование.

Уже в конце 1990-х годов начинается возрождение хоккея в Ангарске. Был организован турнир среди ветеранов «Золотая шайба», ставший ежегодным. В 2003 году для ледового стадиона «Ермак» было приобретено новая установка для искусственного льда, которая позволила бы пользоваться катком круглый год. Так как в городе не было крытого катка, то городская администрация и депутаты местной думы решили реконструировать «Ермака». В 2005 году была принята городская программа по возрождению хоккея в Ангарске, которая, в частности предусматривала восстановление профессиональной хоккейной команды. Первым президентом возрождённого «Ермака» стал глава администрации Ангара Евгений Павлович Канухин, исполнительным директором — Юрий Евгеньевич Тимошатов, которого позднее сменил Александр Георгиевич Быков. Главным тренером стал воспитанник ангарского хоккея Михаил Николаевич Переяслов, старшим тренером — известный в городе тренер Сергей Александрович Жуков. Основу новой команды составили воспитанники городского хоккея, в последние годы игравшие в других городах: Андрей Кучеренко, Роман Черников, Сергей Яппаров, Александр Черных и другие. В итоге создан костяк хоккейной команды мастеров, которые отстаивают честь нашего города. Была подана заявка на участие в турнире первой лиге дивизиона «Сибирь-Дальний Восток». В октябре 2005 года завершился первый этап реконструкции стадиона «Ермак», в эксплуатацию была сдана Малая арена Дворец спорта «Ермак» на 1000 зрителей.

В своём первом сезоне (2005/2006) «Ермак» выступил успешно для дебютанта, заняв третье место и пропустив вперёд только «Вымпел» из Междуреченска и «Иртыш» из Павлодара. В сезоне 2007/2008 годов «Ермак» играл уже в Высшей лиге чемпионата России, заняв последнее, 14-е, место в восточной зоне. В следующем сезоне команда выступила удачнее, заняв 8-е место в дивизионе «Восток» и выйдя в плей-офф, уступив в 1/16 финала Кубка «Братина» пермскому «Молот-Прикамье». В 2010 году «Ермак» стал членом некоммерческого партнерства «Высшая хоккейная лига», в турнирах которого теперь и выступает. В октябре того же 2010 года была открыта Большая арена дворца спорта «Ермак», вмещающая 6 900 зрителей.

До мая 2012 года «Ермак» был фарм-клубом команды КХЛ «Металлург» (Новокузнецк). В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве с омским «Авангардом». Перед сезоном 2021/22 было подписано сотрудничество с «Металлургом» Магнитогорск.

Достижения 
 Кубок Владислава Третьяка среди клубных команд (1): 1995

 Турнир памяти Н. В. Парышева (1): 2009

 Турнир посвящённый 275-летию города Орска (1): 2010

 Турнир посвящённый Дню города Орска (2): 2011, 2012

 Турнир в Тольятти 04-08 апреля (1): 2012

 Турнир Посвященный Дню Победы в Тюмени (1): 2012

 IV Традиционный Турнир «Кубок Николая Макарова» (1): 2013

 Турнир «Кубок Победы 2013» (1): 2013

 Кубок Третьяка (1): 2015

 Кубок Третьяка (1): 2013

 Турнир Красноярск (1): 2013

 Турнир Уссурийск (1): 2013

 Турнир на призы Евгения Давыдова (1): 2013

 Турнир памяти Безукладникова (1): 2013

 Турнир «Moscow Ice» (1): 2014

 Международный турнир к Дню Победы г. Уссурийск (1): 2014

 Кубок губернатора Оренбургской области (2): 2014, 2015

 Турнир Северск (1): 2014

 Хоккейная сказка-2014 (1): 2014

 Предсезонный турнир в Сочи (1): 2015

 Рубиновый Кубок (1): 2016

 Мемориал заслуженного тренера России Валерия Шилова (1): 2017

 Кубок Сириуса (1): 2017

 Турнир на призы Министерства спорта Красноярского края памяти Валерия Харламова (1): 2018

 Renaissance Hockey Cup (1): 2019

Тренеры 
 август 2010 — декабрь 2010 — Кривокрасов Сергей Владимирович
 29 сентября 2011 — апрель 2013 — Ждахин Алексей Геннадьевич
 25 апреля 2013 — 17 января 2014 — Комаров Михаил Анатольевич
 17 января 2014 — 19 октября 2014 — Лаухин Виктор Сергеевич
 22 октября 2016 — 15 декабря 2016 — Исаков Алексей Геннадьевич
 15 декабря 2016 — 20 февраля 2017 — Жилинский Игорь Валентинович
 14 декабря 2018 — 25 августа 2019 — Болякин Олег Владимирович
 11 октября 2019 — Кирдяшов Андрей Павлович
 26 июня 2020 — Соловьёв Виталий Евгеньевич

Администрация клуба 
 Александр Леонидович Белан (29.04.1965) — президент клуба, исполнительный директор НП «ХК „Ермак“», директор МАУ города Ангарска «Ермак»
 Дмитрий Анатольевич Еремеев — начальник команды «Ермак»

Воспитанники клуба 
 Башкиров, Андрей Валерьевич
 Гусев, Максим Евгеньевич
 Земченко, Сергей Владиленович
 Злов, Юрий Владимирович
 Кривченков, Алексей Васильевич
 Попов, Александр Александрович
 Счастливый, Пётр Васильевич
 Татаринов Михаил Владимирович
 Шулаков, Виталий Юрьевич

Домашняя арена 
Арена Ермак — один из крупнейших ледовых дворцов на территории Восточной Сибири, включающий в себя два крытых хоккейных катка:
 Большая арена (вместимость 6 900 зрителей);
 Малая арена (вместимостью 1 000 зрителей).

Примечания

Источники 
 ВХЛ: Команды — «Ермак»
 История хоккейного клуба «Ермак» (1959—2007)

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Ермак»
 Сайт болельщиков ХК «Ермак»
 [hcermak.forum24.ru/ Гостевая книга ХК «Ермак»]
 Сайт болельщиков ХК «Ермак»
 Сайт болельщиков ХК «Ермак»
 Гостевая книга ХК «Ермак»

Клубы ВХЛ
Спортивные клубы Ангарска
Хоккейные клубы России